Heathfield – miasto w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Heathfield – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Heathfield – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Heathfield – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Heathfield – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Heathfield (Oake) – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Heathfield (South Hams) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Heathfield (Teignbridge) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Heathfield (West Bagborough) – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)